Фелисиу Мендеш Жуан Милсон (, ) — ангольский футболист, нападающего клуба «Пари Нижний Новгород», выступающий на правах аренды за «Анкарагюджю».

Биография

Клубная карьера 
Милсон дебютировал в профессиональном футболе выступая за «Маритиму» в матче Примейры против «Порту» 10 июня 2020.

С 2022 года в команде «Нижний Новгород». За команду из Нижнего Новгорода, дебютировал 26 февраля 2022 года, в матч против Урала (1:0).

Карьера в сборной 
В 2017 году, представлял сборную Анголу (до 20) на Турнире в Тулоне. За национальную сборную Анголы, дебютировал 23 октября в матче против Мозамбика (3:0).

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Анкарагюджю»